Рио Сал има више значења:

 Рио Сал (Сан Хуан Лачао), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Рио Сал (Сан Педро Почутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику